Detta är en lista över operor.

A
A Flowering Tree av John Adams
Ademira av Andrea Luchesi
Adriana Lecouvreur av Francesco Cilèa
Adriana Mater av Kaija Saariaho
Aida av Giuseppe Verdi
Akhnaten av Philip Glass
Albert Herring av Benjamin Britten
Alcina av Georg Friedrich Händel
Andrea Chénier av Umberto Giordano
Aniara av Karl-Birger Blomdahl
Animalen av Lars Johan Werle
Ankungen av Anders EmilssonAnna Bolena av Gaetano DonizettiArabella av Richard StraussAriadne på Naxos av Richard StraussAriodante av Georg Friedrich HändelArmida av Gioacchino RossiniArmida av Antonio SalieriArnljot av Wilhelm Peterson-BergerAscanio in Alba av Wolfgang Amadeus MozartAskungen (La Cenerentola) av Gioacchino Rossini

BBarberaren i Sevilla av Gioacchino RossiniBastien och Bastienne av Wolfgang Amadeus MozartBeatrice di Tenda av Vincenzo BelliniBerget  av Kjell PerderBoris Godunov av Modest MusorgskijBrudköpet av Bedřich Smetana

CCapriccio av Richard StraussCarmen av Georges BizetChovansjtjina av Modest MusorgskijLe Cid av Jules MassenetCosì fan tutte av Wolfgang Amadeus Mozart

DDe två konungadöttrarna av Hilding RosenbergDen bergtagna av Ivar HallströmDen djupaste platsen av Daniel HjorthDen döda staden (Die tote Stadt) av Erich Wolfgang Korngold
Den flygande holländaren av Richard Wagner
Den starkare av Margareta Hallin
Den stora makabern av György Ligeti
Den stumma från Portici av Daniel-François-Esprit Auber
Den tjuvaktiga skatan (La gazza ladra) av Gioacchino Rossini
Det går an av Daniel Fjellström
Dido och Aeneas av Henry Purcell
Doctor Atomic av John Adams
Domedagsprofeterna av Wilhelm Peterson-Berger
Don Carlos av Giuseppe Verdi
Don Giovanni av Wolfgang Amadeus Mozart
Don Pasquale av Gaetano Donizetti
Dracula av Victoria Borisova-Ollas
Cristina, regina di Svezia av Jacopo Foroni

E
Edgar av Giacomo Puccini
Einstein on the Beach av Philip Glass
Elektra av Richard Strauss
Elektra av Margareta Hallin
El Niño av John Adams
Émilie av Kaija Saariaho
Engelbrekt av Natanael Berg
Enleveringen ur Seraljen (Die Entführung aus dem Serail) av Wolfgang Amadeus Mozart
Esclarmonde av Jules Massenet
Ett drömspel av Ingvar Lidholm
Ett drömspel av Margareta Hallin
Eugen Onegin av Pjotr Tjajkovskij

F
The Fall of the House of Usher av Peter Hammill
Falstaff av Giuseppe Verdi
Falstaff av Michael William Balfe
Faust av Charles Gounod
Fidelio av Ludwig van Beethoven
Figaros bröllop (Le nozze di Figaro) av Wolfgang Amadeus Mozart
Filosofens själ eller Orfeus och Eurydike av Joseph Haydn
Flickan från Vilda Västern av Giacomo Puccini
Flickan i ögat av Lars Edlund
Fra Diavolo av Daniel-François-Esprit Auber
Die Frau ohne Schatten (Kvinnan utan skugga) av Richard Strauss
Fredigundis av Franz Schmidt
Fredlös av Oskar Lindberg
Friskytten av Carl Maria von Weber
Fröken Julie av Margareta Hallin
Furst Igor av Aleksandr Borodin

G
The Ghosts of Versailles av John Corigliano
Gianni Schicchi av Giacomo Puccini
Giulio Cesare in Egitto (Julius Caesar i Egypten) av Georg Friedrich Händel
Gustaf Wasa av Johann Gottlieb Naumann

H
Hadrian av Rufus Wainwright
Hans och Greta (Hänsel und Gretel) av Engelbert Humperdinck
Hérodiade av Jules Massenet
Hoffmanns äventyr av Jacques Offenbach
Hugenotterna (Les Huguenots) av Giacomo Meyerbeer
Hus med dubbel ingång av Hilding Rosenberg
Hästen och gossen av Jonas Forssell
Höstsonaten av Sebastian Fagerlund

I
I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky av John Adams
Idomeneo av Wolfgang Amadeus Mozart
Italienskan i Alger av Gioacchino Rossini

J
Jenůfa av Leoš Janáček
Joel av Nikolo Kotzev
Judinnan (La juive) av Jacques Fromental Halévy
Julie av Philippe Boesmans

K
Kaspers fettisdag av Hilding Rosenberg
Katerina Izmajlova av Dmitrij Sjostakovitj
Kejsaren av Atlantis av Viktor Ullmann
Kejsarens nya kläder av Anders EmilssonKrig och fred av Sergej ProkofjevKronbruden av Ture RangströmKung Lear av Aulis SallinenKärleken till de tre apelsinerna av Sergej ProkofjevKärleksdrycken av Gaetano Donizetti

LL’amour de loin av Kaija SaariahoLa Bohème av Giacomo PucciniLa donna del lago av Gioacchino RossiniLa finta giardiniera av Wolfgang Amadeus MozartLa finta semplice av Wolfgang Amadeus MozartLa Gioconda av Amilcare PonchielliLa traviata av Giuseppe VerdiLady Macbeth från Mtsenskdistrikten av Dmitrij SjostakovitjLear av Aribert ReimannLe Villi av Giacomo PucciniLinda di Chamounix av Gaetano DonizettiLohengrin av Richard WagnerLucia di Lammermoor av Gaetano DonizettiLucrezia Borgia av Gaetano DonizettiLuisa Miller av Giuseppe VerdiLulu av Alban BergLulu av Friedrich KuhlauLycksalighetens ö av Hilding Rosenberg

MMacbeth av Giuseppe VerdiMadama Butterfly av Giacomo PucciniManon av Jules MassenetManon Lescaut av Giacomo PucciniMarie Antoinette av Daniel BörtzMarionetter av Hilding RosenbergMaskeradbalen (Un ballo in maschera) av Giuseppe VerdiMedea av Luigi CherubiniMedea i Korint av Giovanni Simone MayrMefistofeles av Arrigo BoitoMignon av Ambroise ThomasMitridate, re di Ponto av Wolfgang Amadeus MozartMoses och Aron av Arnold SchönbergMuntra fruarna i Windsor av Otto NicolaiMästersångarna i Nürnberg av Richard Wagner

NNebukadnessar av Giuseppe VerdiNibelungens ring av Richard WagnerNixon in China av John AdamsNorma av Vincenzo BelliniNotorious av Hans GeforsNotre Dame av Franz SchmidtNürnbergerdockan av Adolphe Adam

OOberon av Carl Maria von WeberOedipus Rex av Igor StravinskijOrfeus av Claudio MonteverdiOrfeus och Eurydike av Christoph Willibald GluckOtello av Giuseppe Verdi

PPajazzo av Ruggiero LeoncavalloPalestrina av Hans PfitznerParsifal av Richard WagnerPelléas och Mélisande av Claude DebussyIl pirata av Vincenzo BelliniPoppeas kröning av Claudio MonteverdiPorgy och Bess av George GershwinPorträttet av Hilding RosenbergPrima Donna av Rufus WainwrightProfeten (Le Prophète) av Giacomo MeyerbeerProserpin av Joseph Martin KrausPuritanerna av Vincenzo BelliniPå Sicilien (Cavalleria rusticana) av Pietro MascagniPärlfiskarna av Georges Bizet

RRagnarök av Richard WagnerRegementets dotter av Gaetano DonizettiResa till Amerika av Hilding RosenbergResan till Reims (Il viaggio a Reims) av Gioacchino RossiniRhenguldet av Richard WagnerRienzi av Richard WagnerRigoletto av Giuseppe VerdiRinaldo av Georg Friedrich HändelRobert le Diable av Giacomo MeyerbeerRosenkavaljeren av Richard StraussRucklarens väg (The Rake's Progress) av Igor StravinskijRusalka av Antonín Dvořák

SSalome av Richard StraussSatyagraha av Philip GlassSemiramide (Semiramis) av Gioacchino RossiniSicilianska aftonsången av Giuseppe VerdiSiegfried av Richard WagnerSimon Boccanegra av Giuseppe VerdiSimson och Delila av Camille Saint-SaënsSingoalla av Gunnar de FrumerieSnödrottningen av Benjamin Staern Spader dam av Pjotr TjajkovskijStaden av Sven-David SandströmStaden Mahagonnys uppgång och fall av Kurt WeillStolthet och fördom av Daniel NelsonSvalan (La rondine) av Giacomo PucciniSömngångerskan (La sonnambula) av Vincenzo Bellini

TTannhäuser av Richard WagnerTeaterdirektören (Der Schauspieldirektor) av Wolfgang Amadeus MozartThaïs av Jules MassenetThe Death of Klinghoffer av John AdamsThe Gospel According to the Other Mary av John AdamsTintomara av Lars Johan WerleTirfing av Wilhelm StenhammarTitus mildhet (La clemenza di Tito) av Wolfgang Amadeus MozartTosca av Giacomo PucciniTolvskillingsoperan av Kurt WeillTranfjädrarna av Sven-Erik BäckTriptyken (Manteln, Syster Angelica och Gianni Schicchi) av Giacomo PucciniTristan och Isolde av Richard WagnerTristessa av Jonas S BohlinTrojanerna av Hector BerliozTrollflöjten (Die Zauberflöte) av Wolfgang Amadeus MozartTrubaduren (Il Trovatore) av Giuseppe VerdiTsar och timmerman av Albert LortzingTurandot av Giacomo PucciniTusen och en natt av Daniel Fjellström

UUr_ av Anna Þorvaldsdóttir

VValkyrian av Richard Wagner

WWilhelm Tell (Guillaume Tell) av Gioacchino RossiniWozzeck av Alban Berg

ZZarah av Anders Nilsson

ÖÖdets makt (La forza del destino'') av Giuseppe Verdi

Operor
 
Operor
Operor